Всесвітній ісламський конгрес — найстаріша з ісламських міжнародних організацій.

Заснований в 1926 році за ініціативою Саудівської Аравії і ряду інших держав, а також мусульманських громадських об'єднань. Штаб-квартира в Карачі (Пакистан), 40 відділень, реально організація почала свою роботу в 1949 році. Основні цілі — просвітницькі: поширення віри, вивчення історії, освіта, соціальна допомога. На думку теоретиків ВІК все це веде до створення організованої всесвітньої умми, але насильницькі методи заперечуються в принципі, упор робиться на досягнення згоди в уммі в глобальному масштабі. Щорічна Вища рада призначає голову і генерального секретаря, стверджує бюджет, координує роботу з іншими мусульманськими організаціями. Виконавчий орган — Політичний комітет.

Посилання 
 Всесвітній Ісламський Конгрес // Українська Релігієзнавча Енциклопедія

Ісламські організації
Засновані в Азії 1926